Александар Атанасијевић може се односити на:
 Александар Атанасијевић, српски одбојкаш
 Александар Атанасијевић (шахиста), српски шахиста